Il singolare femminile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Laura Arraya che ha battuto in finale Pilar Vásquez 3-6, 6-4, 6-0.

Teste di serie

 Kate Latham (secondo turno)
 Lisa Bonder (semifinali)
 Dana Gilbert (secondo turno)
 Laura Arraya (campionessa)

 Julie Harrington (primo turno)
 Barbara Jordan (primo turno)
 Marianne van der Torre (primo turno)
 Kim Steinmetz (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1982